Manager (inglês para "gerente" ou "gestor", em assuntos relacionados à economia e administração de empresas, e "treinador", para esportivos) pode se referir à qualquer pessoa que atue na Administração de determinada organização ou estrutura, e atenda pelo título.

Na Wikipédia pode se referir a:

 General manager
 Project manager
 Talent manager
 Manager (wrestling professional)
 Manager (futebol gaélico), o treinador de um time de futebol gaélico
 Manager Daily, a Thai newspaper
 Manager (Mac OS), um componente do sistema operacional Mac OS

Ver também 
 
 
 Coaching
 Manage, um município da Bélgica

Desambiguação